Kafka steht für:
 (3412) Kafka, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kafka (Imbiss), eine Käsekrainerbosna, siehe Bosna
 Kafka (Film), amerikanisch-französischer Spielfilm (1991)
 Kafka (Zeitschrift) (2001–2005), Zeitschrift für Mitteleuropa des Goethe-Instituts Inter Nationes
 Kafka am Strand, Roman (2002) von Haruki Murakami
 Apache Kafka, ein Software-Projekt zur Verarbeitung von Datenströmen
 KAfKA, 2008 in Berlin begonnenes Alkoholpräventionsprogramm

Kafka ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Kafka-Lützow (1937–2018), deutsch-österreichische Physiologin und Hochschullehrerin
 Bohumil Kafka (1878–1942), tschechischer Bildhauer
 Bruno Kafka (1881–1931), tschechoslowakischer Jurist und Politiker
 Čestmír Kafka (1922–1988), tschechischer Maler
 Eduard Michael Kafka (1869–1893), deutschsprachiger Redakteur
 Elli Kafka (1889–1942), Schwester von Franz Kafka
 Filip Kafka (* 1982), slowakischer Skispringer
 Franz Kafka (1883–1924), deutschsprachiger Schriftsteller
 Gabriela Riemer-Kafka (* 1958), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Georg Kafka (1921–1944), deutschsprachiger Schriftsteller
 Gerda Kafka (1920–1945), deutsche Arbeiterin, Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Gert Kafka, österreichischer Motorradrennfahrer
 Gustav Kafka (1883–1953), deutscher Psychologe
 Gustav Eduard Kafka (1907–1974), deutsch-österreichischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Hans Kafka (John Kafka, John H. Kafka; 1902–1974), österreichischer Drehbuchautor und Journalist
 Heinrich Kafka (1886–1959), Elektrotechniker
 Helmut Kafka (* 1940), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hermann Kafka (1852–1931), tschechischer Galanteriewarenhändler und Vater von Franz Kafka
 Irene Kafka (1888–1942), eigentlich Irene Beck, Übersetzerin und KZ-Opfer, Cousine von Franz Kafka
 Jindřich Kafka (1844–1917), böhmischer Komponist
 Maria Restituta Kafka (bürgerlich Helene Kafka; 1894–1943), österreichische Ordens- und Krankenschwester und Märtyrin
 Martin Kafka (* 1978), tschechischer Rugbyspieler
 Ottla Kafka (1892–1943), Schwester von Franz Kafka
 Patrick Kafka (* 1991), österreichisches Model

 Róbert Kafka (* 1962), slowakischer Fußballspieler
 Tomáš Kafka (* 1965), tschechischer Diplomat, Schriftsteller und Übersetzer
 Valli Kafka (1890–1942), Schwester von Franz Kafka
 Viktor Kafka (1881–1955), österreichischer Mediziner
 Vladimír Kafka (1931–1970), tschechischer Germanist und Übersetzer

Siehe auch:
 Kaffka
 Kafkas
 Kavka
 KAFVKA